Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1972.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Spielerinnen:
  (erreichte das Viertelfinale)
  (Halbfinale)
  (Sieg)
  (Finale)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)
  (Zweite Runde)
  (Halbfinale)

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 16. Jahrgang (1972), Heft 5 (fälschlicherweise mit 17. Jahrgang bezeichnet) 

1972
Tennisturnier 1972